Desmet Ballestra es una compañía dedicada a la ingeniería y al suministro de instalaciones y equipos para aceites y grasas y la industria de la alimentación animal, detergentes tensoactivos e industrias químicas relacionadas y para las industrias oleoquímica y del biodiésel.

Historia 
Desmet fue fundada en 1946, en Amberes, por el ingeniero Jean-Albert De Smet, quien diseñó y desarrolló el primer proceso para la extracción horizontal continua de aceite a partir de semillas oleaginosas.

De Smet era el director gerente de Antwerp oil mill, una fábrica de aceite en Amberes, y decidió abrir una empresa de ingeniería con el fin de patentar y comercializar su invento. La compañía De Smet fue ampliando rápidamente su gama de productos para abastecer todo el equipo de procesamiento, desde la carga de semillas hasta el envasado de aceite en botellas. Esto incluye la preparación de las semillas, el prensado y extracción del aceite, la refinación del aceite y la modificación para otros usos.

A finales de 1988, Rosedowns se convirtió en parte del grupo De Smet, concentrando sus actividades en molienda, prensas y tornillos mecánicos. La historia de Rosedowns comenzó en el año 1777, cuando John Todd estableció una fundición en Port of Hull e incluyó piezas para los molinos de viento para la trituración de semillas oleaginosas. En 1820 la compañía había instalado su primera prensa hidráulica para extraer el aceite de linaza. En 1833 Christina Rose heredó la propiedad de la empresa donde trabajaba James Downs, quien se convertiría en un socio de la compañía. La conexión familiar continuó durante más de 140 años. Durante el siglo XX, la compañía perteneció a distintas corporaciones, pero siempre se fueron manteniendo los nombres Rose y Downs, terminando Rosedowns en ser una marca conocida en rubro oleaginoso.

En diciembre de 2004, De Smet y Ballestra anunciaron su decisión de integrar sus operaciones. La compañía Ballestra, fundada en 1960, está dedicada a la tecnología para tensoactivos, detergentes industriales y otros productos químicos relacionados con las oleaginosas. Ballestra, a su vez, está asociada con Mazzoni dedicada al diseño y construcción de plantas para jabones y glicerinas. Este cambio le dio al grupo una mayor presencia en el creciente mercado del biodiésel.

En 2007 Desmet Ballestra adquirió una participación de 45% del grupo francés Stolz (fundado en 1952), que produce equipos para el sector agrícola y con unos ingresos anuales de más de 40 millones de euros. Bajo los términos del acuerdo, la familia Stolz conserva una participación del 38% de la empresa.

La compañía 

El grupo Desmet Ballestra (también llamado Desmet) está controlado por Financière DSBG, un holding con sede en París, Francia. Desmet está presente en todas las áreas con mayor mercado a través de unidades de negocio integradas ubicadas EEUU, México, Argentina (donde estuvo involucrada en la explosión ocurrida en la Universidad Nacional de Río Cuarto en 2007 y en la que murieron 6 personas),Brasil, Colombia, PR China, Singapur, Malasia, India, Bélgica, Turquía, Rusia y España.

Desmet procesa 40 materias primas, de las cuales la soja, el girasol, la colza, el maní, el aceite de semilla de algodón y de palma, son probablemente las más conocidas. Además ofrece tecnología en oleoquímica y biodiésel.

Desmet ha suministrado plantas pequeñas y grandes para unas 1500 oleaginosas de aceite abarcando más de 4700 secciones del proceso. Ha vendido 5700 plantas en 148 países.

Desmet Ballestra ofrece tecnología a las industrias de grasas y aceites comestibles, surfactantes, detergentes, oleoquímicos, biodiésel, glicerina y jabón. En el sector de grasas y aceites, la empresa ofrece una línea completa de servicios y equipos de proceso, que incluye dispositivos de acondicionamiento de semillas, extracción mecánica y por solvente, procesamiento de aceites y modificación de grasas. Se han desarrollado innovaciones recientes en prensado continuo a tornillo, desolventización, desodorización, fraccionamiento, interesterificación, condensación de hielo seco, MES, y biodiésel.

Desde 2010, Desmet Ballestra es socio estratégico de Cavitation Technologies, Inc. (CTi), titular de la licencia y distribuidor mundial de basada en nanofiltración para oleaginosas.

En 2013, los grupos empresariales De Smet Ballestra y GEA Westfalia Separator firmaron una licencia de tecnología y acuerdo para la comercialización a nivel mundial del nano-reactor de CTi. Bajo el nuevo acuerdo, el grupo GEA Westfalia Separator ha recibido una licencia exclusiva mundial de Desmet Ballestra y de CTi para integrar sistemas de nanofiltración en las refinerías de aceite vegetal y en el procesamiento de líquidos para la industria de aceites y grasas.

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.desmetballestra.com (en inglés) 

Empresas agrícolas
Empresas de ingeniería
Industria alimentaria
Empresas multinacionales
Empresas fundadas en 1946